Nyitra vármegye ismert főispánjainak listája. Hagyományosan 1302-től 1777-ig örökösen a nyitrai püspök viselte ezen címet, de mellettük más világi személyek is ellátták ezen hivatalt.

Nyitra vármegyei főispánok listája időrendben

Források
Novák Veronika 2003: Nyitra, Bars és Abaúj vármegyék tisztségviselői és oklevélkiadásuk 1526-ig. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 16, 31-57. 
Fabricius Endre 1943: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától. Budapest.

Főispánok listái